La Coupe d'Ukraine de football 2017-2018 est la vingt-septième édition de la coupe d'Ukraine de football. La compétition oppose des clubs professionnels issus des deux divisions nationales et des équipes amateurs.

Organisation 
Quarante cinq équipes participent à la compétition.

L'épreuve se déroule en deux temps. Tout d'abord un tour préliminaire met aux prises 26 équipes. Les treize vainqueurs intègrent la compétition à proprement parler qui concerne trente deux équipes.

Huitièmes de finale

Quarts de finale

Demi-finales

Finale

Notes et références

Liens externes 
  Coupe d'Ukraine 2017-2018 sur uafootball.net.ua.
  Coupe d'Ukraine 2017-2018 sur WildStat.ru.
  Coupe d'Ukraine 2017-2018 sur le site de la RSSSF.

2017-2018
Ukraine M
Sport en Ukraine en 2017
Sport en Ukraine en 2018